Een uithof was de buitenplaats behorende bij een klooster, zie uithof (klooster).

Utrecht Science Park, een subwijk van Utrecht, voorheen bekend als universiteitscampus De Uithof
De Uithof (Utrechtse boerderij), een monumentale boerderij in Utrecht
De Uithof (sportcentrum in Den Haag), een schaatsbaan en evenementencentrum in Den Haag